Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kanthak
 Anna Kanthak
 Jan Kanthak

Zobacz też 
 Kantak